Vondruška je příjmení, které sdílí více osob:

 Isidor Vondruška (1865–1944) – český katolický duchovní, hagiograf a spisovatel náboženské literatury
 Josef Vondruška (* 1948) – komunistický politik, poslanec a dozorce
 Josef Vondruška (básník) (1952–2014) – český spisovatel a hudebník
 Karel Vondruška (1859–1918) – český katolický duchovní, teolog, administrátor u sv. Havla, redaktor a spisovatel náboženské literatury
 Milan Vondruška (1925–???) – politik KSČ, za normalizace ministr školství a poslanec ČNR
 Pavel Vondruška (1925–2011) – český dirigent a herec
 Rostislav Vondruška (* 1961) – český manažer a politik
 Vlastimil Vondruška (* 1955) – český historik, spisovatel a publicista